Smerling ist der Familienname folgender Personen:

 Marc Smerling (* vor 1996) US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmproduzent und Filmregisseur
 Walter Smerling (* 1958), Kulturmanager